Zdravka (voornaam), Bulgaarse meisjesnaam
 Zdravka (inslagkrater), inslagkrater op de planeet Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam